Маят — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

 Маят, Александр Сергеевич (1906—1971) — советский учёный, конструктор оружия и сельхозмашин, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Маят, Валентин Сергеевич (1903—2004) — хирург, учёный и педагог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Маят, Владимир Матвеевич (1876—1954) — русский и советский архитектор и художник, работавший в Москве преимущественно в стиле модерн.

Топоним 
 Маят — река в Якутии, Россия.